Příjmení Oláh nebo Olah má více nositelů:

 Ervín Oláh († 2011, Rokycany) – český filmový herec a hudební skladatel
 George A. Olah (George Andrew Olah), též György Oláh (1927–2017) – americký chemik maďarského původu
 Ibolya Oláh (* 1978) – maďarská zpěvačka a herečka
 Mikuláš Oláh (1493–1568) – uherský humanista

ženy
 Elena Olahová (* 1954) – slovenská politička a bezpartijní poslankyně